Il doppio del torneo di tennis ATP Birmingham 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Karl Meiler che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e John Yuill 6-1, 3-6, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1975